RLI est un sigle pouvant signifier :
 Réseaux locaux industriels (voir article bus de terrain),
 Rhodesian Light Infantry.

Homonymie